Королевство Черногория (, ) с 1941 по 1943 год существовало как протекторат Италии и уже фактически не являлось государством. Черногория была частью ирредентической идеи — Большой Италии. Режим Муссолини видел Черногорию как часть будущей империи, которая также будет включать в себя всё адриатическое побережье и части Греции, вернув тем самым земли, ранее принадлежавшие Венеции. Местное население должно было ассимилироваться, став частью итальянской нации. Планировалось начать заселение Черногории итальянцами (по примеру Албании), для последующего вытеснения местного населения.

История 
После вторжения в Югославию Германии и Италии 6 апреля 1941 года, и последующей капитуляции войск Королевства Югославии 17 апреля 1941 года Секула Дрлевич, лидер черногорских сепаратистов в Королевстве Югославия, основал Временный административный комитет Черногории, который действовал как коллаборационистский орган фашистской Италии. Комитет был расформирован 5 мая 1941 года, после чего был образован Черногорский Совет, для содействия итальянской оккупации и создания полунезависимого протектората Черногория. Итальянские власти планировали включить Черногорию в состав новой, Большой Италии, с последующей ассимиляцией местного населения.

Король Виктор Эммануил III (под влиянием своей жены Елены Черногорской, дочери бывшего короля Черногории Николы I Петровича) убедил Бенито Муссолини создать независимое государство Черногория, вопреки желаниям правителя (поглавника) Хорватии Анте Павелича и албанского правительства, которые хотели поделить Черногорию между собой. Королевство Черногория было создано под контролем итальянцев, когда Крсто Попович вернулся из эмиграции в Рим в 1941 году, чтобы начать управлять партией Зеленаши (), которая выступала за восстановление черногорской монархии. Они создали свои вооружённые силы под названием Ловченская бригада.

Официально Черногория являлась королевством, но последний внук Николы I Петровича князь Михаил Петрович-Негош отказался от короны, объявив о поддержке своего двоюродного брата, молодого Петра II Карагеоргиевича. Два князя из рода Романовых — Николай Романович и его отец Роман Петрович — также отказались от короны, назвав для себя неприемлемым помощь итальянским фашистам. С этого момента Черногория управлялось итальянской администрацией.

12 июля 1941 года Секула Дрлевич стал премьер-министром страны. В начале 1942 года Черногория пережила вспышку гражданской войны, когда четники и партизаны начали воевать против Черногорских сепаратистов и сил Оси. В продолжение Второй мировой войны война в Черногории стала хаотичной и бесчестной, так как было образовано и расторжено огромное количество союзов между всеми сторонами. Также в Черногории активную деятельность вёл Сербский добровольческий корпус войск СС.

В конце сентября 1943 года Хорватия Анте Павелича аннексировала итальянскую провинцию Котора (ранее отобранную у Черногории). В октябре 1943 года Дрлевич был выслан из Черногории. В 1944 году в Хорватии он сформировал Государственный совет Черногории, который должен был работать в качестве правительства в изгнании.

После ухода итальянской администрации Черногория была поставлена под полный контроль Германии, при этом не затихала кровавая партизанская война. За этот период десятки тысяч граждан были убиты оккупантами. В декабре 1944 года немецкие войска ушли из Черногории, и Народно-освободительная армия Югославии Иосипа Броз Тито вернула территорию под контроль Югославии, в дальнейшем ставшей социалистической.

География 

Независимое государство Черногория изначально имело границы, приблизительно схожие с современной Черногорией — с Хорватией на северо-западе, с Сербией на северо-востоке и Албанией на юго-востоке. После весны 1942 года большая часть региона Санджак, которая изначально была провозглашена частью Черногории, не контролировалась ею. К тому же до сентября 1943 года Которский залив был аннексирован Италией.

Губернаторы 
 Михайло Иванович (17 мая 1941 — 23 июля 1941)
 Граф Серафино Маццолини 19 апреля 1941 — 23 июля 1941)
 Князь Алессандро Пирцио Бироли (23 июля 1941 — 13 июля 1943)
 Граф Курио Барбасетти ди Прун (13 июля 1943 — 10 сентября 1943)
 Теодор Гайб (10 сентября 1943 — 1 июня 1944)
 Вильгельм Кайпер (1 июня 1944 — 15 декабря 1944)

Вооружённые силы 

Во время итальянской администрации Черногории в стране находились следующие силы:
 14 корпус: Генерал Ментасти
 19-я пехотная дивизия «Венеция»: Генерал Бонини
 23-я пехотная дивизия «Феррара»: Генерал Кериана Маинери
 151-я пехотная дивизия «Перуджа»: Генерал Петималли
 1-я альпийская дивизия «Турин»: Генерал Вивальда

Религия 

Основной религией на территории Черногории оставалось православие сербской церкви. Также значительно был распространён ислам, в меньшей степени католицизм. Сербская православная церковь структурно разделялась в Черногории на Черногорско-Приморскую епархию, с центром в городе Цетине, а также на епархию Будимле-Никшич с центром в Беране. Обе они возглавлялись Йоаникием Липовацем. Липовац был убит в конце войны югославскими коммунистами за попытку бежать из страны. Католическая церковь делила Черногорию на два диоцеза, Бара и Скопье.

См. также 
 История Черногории
 Королевство Италия (1861—1946)

Примечания

Ссылки 
 Crnogorski zelenaši
 Королевская семья Черногории
 Карта
 Карта
 Карта
 Карта

Королевство Черногория (1941—1944)
Марионеточные государства Второй мировой войны
Исторические государства Балкан
Черногорский коллаборационизм
Бывшие королевства
Черногория